Polder – depresyjny teren nadmorski, sztucznie osuszony i otoczony groblami
 POLDER – satelita obserwacji Ziemi

Osoby o nazwisku Polder 
 Dirk Polder – holenderski fizyk

Zobacz też 
 Polder przeciwpowodziowy – naturalny lub sztucznego zbiornik przeciwpowodziowy